Denumirea de Visoka Poleana se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Visoka Poleana, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Visoka Poleana, un sat în comuna Hitrino, regiunea Șumen.